Ji kan verwijzen naar de volgende Chinese familienamen:
jī:
Ji (姬)
Ji (嵇)
jí:
Ji (吉)
Ji (汲)
Ji (籍)
Ji (纪)
jì:
Ji (暨)
Ji (蓟)
Ji (计)
Ji (季)
Ji (冀)